Эдвард Адам «Эд» Дэвис (; род. 5 июня 1989 года в Вашингтоне, США) — американский профессиональный баскетболист, выступающий в НБА за команду «Кливленд Кавальерс». Играет на позиции тяжёлого форварда и центрового. Был выбран в первом раунде под общим 13-м номером на драфте НБА 2010 года командой «Торонто Рэпторс». 

Сын бывшего баскетболиста Терри Дэвиса, который отыграл в НБА 10 сезонов.

Студенческая карьера 
Эд Дэвис выступал за команду университета Северной Каролины два года.

В сезоне 2008/2009 или сезоне новичков он сыграл 38 матчей. В них Эд Дэвис проводил в среднем на площадке 18,8 минуты, набирал в среднем 6,7 очков, делал в среднем 6,6 подборов, а также в среднем 0,4 перехвата и 1,7 блокшота, допускал в среднем 1,1 потери, отдавал в среднем 0,6 передачи.

В сезоне 2009/2010 или сезоне второкурсников он сыграл 23 матчей. В них Эд Дэвис проводил в среднем на площадке 27,9 минуты, набирал в среднем 13,4 очков, делал в среднем 9,6 подборов, а также в среднем 0,4 перехвата и 2,8 блокшота, допускал в среднем 2,0 потери, отдавал в среднем 1,0 передачу.

Карьера в НБА 
Эд Дэвис был выбран под тринадцатым номером на драфте НБА 2010 года Торонто Рэпторс.

30 января 2013 года в ходе трёхсторонней сделки был обменян в «Мемфис Гриззлис».

23 июля 2014 года Дэвис подписал контракт с «Лос-Анджелес Лейкерс».

9 июля 2015 года Дэвис подписал трёхлетний контракт на сумму 20 млн долларов с «Портленд Трэйл Блэйзерс». 20 ноября в матче против «Лос-Анджелес Клипперс» Эд набрал 17 очков и сделал 15 подборов. Его 15 подборов, десять из которых баскетболист сделал в нападении, стали лучшим показателем в «Блэйзерс» со времён Грега Одена, который в декабре 2009 года сделал 10 подборов. Он также стал первым игроком Портленда со времён Трэвиса Аутло, который набрал 15 очков и сделал 15 подборов, выйдя со скамейки запасных.

24 ноября 2020 года Дэвис был обменян в «Нью-Йорк Никс», а затем 25 ноября «Никс» обменяли его в клуб «Миннесота Тимбервулвз».

13 октября 2021 года подписал контракт с «Кливленд Кавальерс».

Статистика

Статистика в НБА

Статистика в Джи-Лиге

Статистика в колледже

Примечания

Ссылки 
 RealCollegeBasketball.com Profile
 Профайл на сайте драфта НБА 

Родившиеся в Вашингтоне
Баскетболисты США
Тяжёлые форварды
Игроки «Северная Каролина Тар Хилз» (баскетбол)
Игроки «Торонто Рэпторс»
Игроки «Эри Бэйхокс» (2008-2017)
Игроки «Мемфис Гриззлис»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Портленд Трэйл Блэйзерс»
Игроки «Бруклин Нетс»
Игроки «Юта Джаз»
Игроки «Миннесота Тимбервулвз»
Игроки «Кливленд Кавальерс»